Ре́ддінг () — прізвище англійського походження, пов'язаного з назвою міста Редінг.

Відомі носії 
 Ноель Реддінг (, справжнє ім'я Девід Реддінг; 1945—2003) — англійський музикант, відомий як бас-гітарист групи The Jimi Hendrix Experience, у якій виступав з 1966 року.
 Отіс Рей Реддінг молодший (; 1941—1967) — американський співак в жанрі соул, представник південного соулу 1960-х.
 Скотт Реддінг (; 1993) — британський мотогонщик, віце-чемпіон світу у класі Moto2 (2013).

Див. також 
 Редінг

Примітки